Ana Ivanović era la detentrice del titolo, ma ha perso contro Caroline Garcia in semifinale; la stessa è stata battuta dalla vincitrice Timea Bacsinszky per 4–6, 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Ana Ivanović (semifinale)
 Sara Errani (semifinale)
 Caroline Garcia (finale)
 Timea Bacsinszky (Campionessa)

 Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
 Alison Riske (primo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
<li> Magdaléna Rybáriková (quarti di finale)

Qualificazioni

  Urszula Radwańska (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

  Nicole Vaidišová (primo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Open 2015
WTA Tour 2015